patera – naczynie obrzędowe używane przez starożytnych Greków i Rzymian podczas libacji
 patera – naczynie stołowe mające formę talerza umieszczonego na nóżce lub podstawce, służące do podawania ciast bądź owoców